Metis (filla d'Oceà), nimfa, filla d'Oceà i de Tetis 
 Metis (μῆτις) és un concepte emprat en filosofia que vol dir "sagacitat" o bé "saviesa, enginy, habilitat" en Grec antic.
 Metis (satèl·lit), satèl·lit natural de Júpiter 
 (9) Metis, asteroide del cinturó d'asteroides
 Metis Shoal o Lateiki, volcà submarí de Tonga 
 Métis grup ètnic del Canadà